Жанзе́ () — муніципалітет у Франції, у реґіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на захід від Парижа, 22 км на південний схід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалось 3239 оподаткованих домогосподарств,в яких проживали 8067,5 особи, медіяна доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Жанзе 
 Жанзе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жанзе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен